Angels & Devils – album dei Fuel del 2007
 Angels & Devils – album di Sarah Darling del 2011
 Angels & Devils – album di The Bug del 2014